Roure ou Rouré (avec ou sans accent) est un nom propre.

Étymologie 

Origine étymologique peu établie, mais semble à rattacher au mot Catalan dérivé du chêne Rouvre ou Robur qui a donnérobuste qui se dit alors Roure. Les Ibères et Catalans ont beaucoup fréquenté ces passages des alpes au Moyen-age. Ils ont laissé en Ubaye quelques toponymes. Ils ont dominé la Provence Catalane. L'article sur le vallon de Maurin parle de cette zone.

Patronyme 

 Albert Roure (1869-1969), officier général français ;
 Auguste Roure, un artiste peintre français ;
 Ernest Roure, un homme politique français ;
 Jacques Roure (né en 1938), un parolier français ;
 Jacques Rouré (1924-2006), un écrivain français ;
 Marta Roure, une chanteuse andorrane ;
 Martine Roure, une femme politique française ;
 Philippe Roure (1968-), graphiste, auteur et réalisateur français ;
 Rémy Roure,  un journaliste et résistant français ;
 Serge Roure, un écrivain et professeur de philosophie français ;

famille
 famille de Beauvoir du Roure,  une famille noble française éteinte originaire du Viennois ;
 famille du Roure de Beaujeu, une famille noble française originaire du Languedoc.

Toponymie 

 Roure, une commune française du département des Alpes-Maritimes ;
 Roure, une commune italienne de la province de Turin ;

dans la partie Nord-Est du massif alpin de Chambeyron
 Lacs du Roure ;
 Béal du Roure ;
 Col du Roure (2 829 m) ;
 Tête du Roure (2 973m) ;
 pointe du Fond du Roure (3 184 m).

dans le sud du Massif central, à l'est du département de la Lozère
 plateau du Roure

Entreprise 
 Roure, une entreprise de joaillerie

Voir aussi 
 Révolte de Roure, en 1670, une importante révolte antifiscale de l'Ancien Régime

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme